Anne Kerr peut faire référence à :

Anne Stanley (1600-1657), également Anne Kerr, noble anglaise
Anne Kerr (1914–1997),  interprète australienne, seconde épouse du gouverneur général de l'Australie, John Kerr
Anne Kerr (1925-1973), femme politique britannique
Anne B. Kerr (fl. 2008), universitaire américaine
Anne Ker, (1766-1821), romancière anglaise